Первый класс 1913/14 — 3-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 31 августа 1913 года и закончился 29 июня 1914 года. Чемпионом впервые стал клуб ВАФ.

Турнирная таблица

Результаты

Ссылки 
Сезон 1913/1914 на rsssf.com 

1913/1914
Спорт в Австрии в 1913 году
Спорт в Австрии в 1914 году
Австрия
Австрия